Borbón (Borbones au pluriel), ou Borbon peuvent désigner :
 la maison de Bourbon, appelée Casa de Borbón en espagnol, ou ses membres ;
 l’adaptation linguistique du nom  ;

 Antonio José Amar y Borbón (1742-1826), officier et dirigeant espagnol ;
 Josefa Amar y Borbón (1749-1833), intellectuelle espagnole du Siècle des Lumières ;

 Julio Borbon (1986), joueur dominicain de baseball ;
 Borbon, une municipalité de la province de Cebu, aux Philippines ;.
 Bartolomé José Crespo Borbón, dramaturge cubain ;
 , à Fuerte Olimpo, au Paraguay.

Homonymie de patronyme